Орешкевич Ярослав Павлович (біл. Яраслаў Паўлавіч Арашкевіч, нар. 8 лютого 2000, Берестя, Білорусь) — білоруський футболіст.
 Орешкевич Федір Гаврилович (* 24 квітня (6 травня) 1872, Одеса — 2 жовтня 1932, Київ) — український оперний співак.